

Famiglie
 Terzi – famiglia nobile italiana di Bergamo, originaria della Val Cavallina
 Terzi di Fermo – famiglia nobile italiana
 Terzi di Parma – famiglia nobile italiana, discendente dai Da Cornazzano, originò quelle di Sissa e Fermo
 Terzi di Sissa – famiglia nobile italiana

Persone 
 Terzi – cognome italiano
 Aleardo Terzi – illustratore e pubblicitario italiano
 Amedeo John Engel Terzi – illustratore scientifico italiano
 Andrea Terzi – illustratore italiano, padre di Aleardo ed Amedeo
 Antonia Terzi – ingegnere italiana
 Antonio Terzi – giornalista e scrittore italiano
 Benvenuto Terzi – musicista, compositore e chitarrista italiano
 Claudio Terzi – calciatore italiano
 Filippo Terzi – architetto e ingegnere italiano
 Francesco Terzi – pittore italiano 
 Francesco Lana de Terzi – gesuita e inventore italiano
 Giacomo Terzi – giureconsulto e condottiero italiano
 Gianna Terzī – cantante greca
 Giovanni Antonio Terzi – compositore e liutista italiano
 Giulio Terzi di Sant'Agata – diplomatico e politico italiano
 Marisa Terzi – cantante e autrice di testi italiana
 Mehmet Terzi – atleta turco
 Niccolò de' Terzi, il Guerriero – condottiero italiano, figlio naturale di Ottobuono
 Niccolò Terzi il Vecchio – condottiero italiano, padre di Ottobuono
 Niccolò Terzi – signore di Parma e Reggio
 Orhan Terzi – disc jockey turco noto come Dj Quicksilver
 Ottobuono de' Terzi – condottiero italiano che fu Signore di Parma e di Reggio
 Silvestro Terzi – politico italiano 
 Tito Terzi – fotografo italiano
 Valerio Terzi – calciatore italiano
 Vezio Terzi – militare e aviatore italiano

Altro 
 I Terzi – frazione del comune italiano di Cerveteri
 Palazzo Terzi – palazzo della famiglia Terzi di Bergamo
 Terzi – concetto giuridico che definisce tutti i soggetti estranei alle parti tra cui intercorre un rapporto giuridico
 Terzi – suddivisione del comune di Siena
 Terzi – nella musica, i terzi di tempo sono considerati gruppi irregolari
 Regola dei terzi – in fotografia, principio usato per un'armoniosa composizione dell'immagine
 Rocca dei Terzi – sede del comune di Sissa (PR), castello che fu dei Terzi di Sissa.